Alexandre Calame (1810-1864) – pittore e incisore svizzero
 Claude Calame (1943) – grecista svizzero
 Niketa Calame (1980) – attrice e doppiatrice statunitense